Maria församling kan syfta på:
Gävle Maria församling – en församling i Uppsala stift
Helsingborgs Maria församling – en församling i Lunds stift
Ljungby Maria församling – en församling i Växjö stift
Växjö Maria församling – en församling i Växjö stift
Umeå Maria församling – en församling i Luleå stift
Maria Magdalena församling – en församling i Stockholms stift